Padang Pasir (Rikit Gaib), een plaats in Indonesië
Padang Pasir (Padang Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing